Mann im Mond oder Der Mann im Mond steht für:

 Mondgesicht
 Mann im Mond, eine Single von Die Prinzen (1992)
 Der Mann im Mond ist ein Mädchen, eine Single von Die Prinzen (2021)
 Mann im Mond, eine Single von Achim Weinzen (2014)
 Der Mann im Mond – Radioballett mit Charlie Chaplin, Stück für Akustische Bühne von Evelyn Dörr (2002/2008)
 Der Mann im Mond, eine 1825 veröffentlichte Erzählung von Wilhelm Hauff
 Das Märchen vom Mann im Monde, Märchen von Ludwig Bechstein (1845)
 Der Mann im Mond (Kinderoper), Kinderoper von Cesar Bresgen (1960)
 Der Mann im Mond (Gus-Backus-Lied), deutschsprachiger Schlager (1961 und 1969)
 Der Mann im Mond (Film), US-amerikanischer Film von Robert Mulligan (1991)
 La-Le-Lu, nur der Mann im Mond schaut zu. Lied von Heino Gaze (1950)

Siehe auch:

 Mondlandung#Liste der Menschen auf dem Mond, Personen, die tatsächlich den Mond betreten haben
 Man on the Moon
 The Man in the Moon
 Der Mondmann